Trockenfäule steht für:
 eine durch den Pilz Fusarium ausgelöste Pflanzenfäule
 eine Form der Holzfäule